Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1981 година e 32-ри пореден. Започва на 15 март 1981 г. и завършва на 17 октомври. Съдържа в календара 15 старта.

Световен шампион при пилотите става Нелсон Пикет с кола на Брабам.

През този сезон за първи път биват използвани шасита от въглеродни влакна.

Стартове

Класиране 
{|
|- valign="top"
|

Източници 

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони